een oorspronkelijk Franse mansnaam, van het Latijnse Romanus

 Romain (Doubs)
 Romain (Jura)
 Romain (Marne)
 Romain (Meurthe-et-Moselle)
ook
Romain-aux-Bois, Vogezen 
Romain-sur-Meuse, Haute-Marne